Pallenberg est le nom porté par :
 Anita Pallenberg (1944-2017), mannequin, actrice et une styliste de mode italienne ;    
 Max Pallenberg (1877-1934), chanteur autrichien ;
 Rospo Pallenberg (19?-), scénariste et réalisateur britannique.   

Homonymie de patronyme